Милованович — фамилия. Известные носители:
 Милованович, Виллиам (род. 2002) — шведский футболист.
 Милованович, Деян (род. 1984) — сербский футболист.
 Милованович, Драган (род. 1986) — сербский футболист.
 Милованович, Елена (род. 1989) — сербская баскетболистка.
 Милованович, Манойло (1943—2019) — сербский генерал и военный деятель, военачальник армии Республики Сербской в период войны в Боснии и Герцеговине.
 
 Милованович, Миодраг (1921—1944) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Милованович, Мирослав (род. 1975) — политик, в прошлом министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербской.
 Милованович, Младен (1760—1823) — один из вождей Первого сербского восстания, премьер-министр (председатель) Сербии, первый сербский военный министр.
 Милованович, Раде (род. 1954) — американский, ранее боснийский шахматист.
 Милованович, Якоб (род. 1984) — словенский хоккеист, защитник.